Žízeň může být:

žízeň – tělesný pocit vyvolaný nedostatkem tekutin, který vyvolává fyziologickou potřebu pít

v kultuře
Žízeň (film, 1949) – český film z roku 1949, režie Václav Kubásek
Žízeň (film, 1979) – australský film z roku 1979
Žízeň (film, 1998) – americký televizní film z roku 1998
Žízeň (film, 2009) – jihokorejský film z roku 2009, režie Chan-wook Park
Žízeň (album) – album české skupiny Pražský výběr
Žízeň po krvi  – americký televizní film z roku 2008
Žízeň po životě (film, 1959) – americký životopisný film z roku 1956 o životě Vincenta van Gogha
Žízeň po životě (film, 2008) – český dokumentární film z roku 2008
Žízeň lásky – píseň a stejnojmenný videoklip Leony Machálkové